Михаи́л Петро́вский:
 Петровский, Михаил Александрович (1887—1937) — русский советский литературовед и переводчик.
 Петровский, Михаил Андреевич (1764—1819) — генерал-майор русской императорской армии, писатель.
 Петровский, Михаил Васильевич (1945—1993) — советский художник.
 Петровский, Михаил Михайлович (род. 1976) — российский автомобильный журналист, телеведущий, актёр и блогер.